

Historische motorfietsmerken
 Torpedo (Barton-on-Humber) 
 Torpedo (Frankfurt) 
 Torpedo (Geestemünde) 
 Torpedo (Kolin)
 Torpedo (Verenigde Staten)

Auto's en vrachtwagens
 Torpedo (automerk), een merknaam van het Belgische bedrijf Antoine
 Torpedo (carrosserievorm), een autotype uit het begin van de twintigste eeuw
 Tucker Torpedo, een model van de Amerikaanse autobouwer Tucker
 Tvornica Motora, een Joegoslavisch/Kroatisch vrachtwagenmerk

Sport
 Torpedo (wielerploeg), een voormalige Duitse wielerploeg
 Torpedo Moskou, een voetbalclub uit Moskou
 Torpedo-Viktorija Nizjni Novgorod, een voormalige Russische voetbalclub uit Nizjni Novgorod

Cultuur
 Torpedo (tijdschrift), een tijdschrift
 Torpedo (strip), een strip van Enrique Sánchez Abulí en Jordi Bernet
 Torpedo (film), een film van Sven Huybrechts uit 2019

Diversen
 Torpedo (wapen), een wapen
 Torpedo (rog), een geslacht van de roggen
 Torpedo (naafversnelling), een versnellingsnaaf van Fichtel & Sachs

Zie ook
Torpedostadion (doorverwijspagina)